Iselin Løken Solheim – cantautrice norvegese
 Karl Petter Løken – ex calciatore norvegese
 Kristanna Loken – attrice e modella statunitense
 Trygve Løken – calciatore norvegese